Il singolare del torneo di tennis Caracas Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Haroon Rahim 6-4, 7-5, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1972